Mariahilfkirche sind
Kirchen, die das Patrozinium Maria, Hilfe der Christen tragen. Dieser Marientitel ist eine Anrufung in der Lauretanischen Litanei, die seit etwa 1500 gebetet wird, und lautet auf Latein „Auxilium Christianorum“ – „Du Helferin der Christen“. In Mitteleuropa ist auch ein Einfluss auf die Namensgebung dieser Kirchen vom Gnadenbild Mariahilf des Lucas Cranach III. (um 1520) möglich, das häufig in Kopie in Kirchen vorkommt.
 Kirchen, die auf das Gnadenbild Unserer Lieben Frau von der immerwährenden Hilfe Bezug nehmen (siehe Unserer-Lieben-Frau-von-der-immerwährenden-Hilfe-Kirche und Liebfrauenkirche).
 Kirchen, die sich auf die Anrufung Gute Mutter von der immerwährenden Hilfe beziehen.

Diese Kirchen haben ihr Patronbatsfest im Allgemeinen zum Schutzmantelfest (Auxilium, 24. Mai). Verbreitet sind sie heute besonders auch in der  Salesianischen Familie (Don-Bosco-Gemeinschaften).

Eine ähnliche Widmung ist Mariä Schutz und Fürbitte (orthodox, 1. Oktober greg./14. Oktober jul.) (siehe Mariä-Schutz-und-Fürbitte-Kirche)

Liste 
Legende:
 … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken
 ♁ … Sanktuarien, wichtige Wallfahrtskirchen

Fremdsprachig:
;
;
, ;

Argentinien 
  Maria-Hilf-Basilika (Buenos Aires)
  Basilika Nuestra Señora del Socorro

Australien 
 Our Lady Help of Christians in Epping (New South Wales)
  Saint Mary’s Cathedral (Sydney)

Belgien 
 Notre Dame du Bon Secours in Brüssel

Bolivien 
 Basilika Maria Hilf, La Paz

Brasilien 
 Igreja Nossa Senhora d'Ajuda, Arraial da Ajuda
 Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, Ilha do Governador

China 
 Sheshan-Basilika, Shanghai

Deutschland

Baden-Württemberg 
 in Esslingen am Neckar, Ortsteil Mettingen, Landkreis Esslingen: Maria-Hilf-Kirche (Mettingen)
 in Freiburg im Breisgau, Ortsteil Wiehre: Maria Hilf (Freiburg im Breisgau)
 in Gaggenau, Ortsteil Moosbronn, Landkreis Rastatt: Wallfahrtskirche Maria Hilf
 in Kehl, Ortsteil Goldscheuer: Maria, Hilfe der Christen
 in Konstanz: Maria-Hilf-Kirche (Konstanz)
 in Mannheim, Stadtteil Almenhof: Maria-Hilf-Kirche (Mannheim)
 in Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen: Maria Hilf (Mühlheim an der Donau)
 in Oberharmersbach, Ortenaukreis: Maria-Hilf-Kapelle (Oberharmersbach)
 in Schwaikheim, Rems-Murr-Kreis: St. Maria Hilfe der Christen
 in Sinsheim: St. Maria, Hilfe der Christen (Waldangelloch)
 in Steinegg: Waldkapelle Maria Hilf Steinegg
 in Tauberbischofsheim: Maria-Hilf-Kapelle (Tauberbischofsheim)
 in Teningen, Ortsteil Köndringen, Landkreis Emmendingen: St. Marien
 in Werbach: Maria-Hilf-Kapelle
 in Werbach, Ortsteil Gamburg: Maria-Hilf-Kapelle
 in Wernau am Neckar, Kreis Esslingen: Maria-Hilf-Kapelle (Wernau)

Bayern 
 in Altenstadt an der Waldnaab: Kapelle Maria Hilf, siehe Denkenreuther Feldkapelle
 in Amberg: Wallfahrtskirche Maria Hilf
 in Au in der Hallertau, Ortsteil Osterwaal: Wallfahrtskapelle Maria Hilf, siehe Osterwaal
 in Bad Tölz: Filialkirche Maria Hilf
 in Beratzhausen: Wallfahrtskirche Maria-Hilf
 in Berching: Wallfahrtskirche Maria Hilf
 in Bischofswiesen, Gnotschaft Loipl: Wallfahrtskirche Maria Hilf
 in Bissingen, Ortsteil Fronhofen: Kirche Maria Hilf
 in Boos (Schwaben): Kapelle Maria-Hilf
 in Brannenburg, Ortsteil Schwarzlack: Wallfahrtskirche Mariahilf und St. Johann Nepomuk
 in Cham: Redemptoristenkirche Maria Hilf, siehe Klosterkirche Maria Hilf
 in Edenbergen: Feldkapelle Mariahilf
 in Eichstätt: Mariahilf-Kapelle
 in Eisenberg im Allgäu, Ortsteil Speiden: Wallfahrtskirche Maria Hilf
 in Ellingen: Maria-Hilf-Kapelle
 in Freystadt: Wallfahrtskirche Maria Hilf
 in Gmund am Tegernsee: Maria-Hilf-Kapelle
 in Hausen (Rhön), Ortsteil Hillenberg: Maria, Hilfe der Christen
 in Kempten: Maria Hilfe der Christen
 in Kirchendemenreuth, Ortsteil Klobenreuth: Kapelle Maria Hilf
 in Kirchenthumbach, Ortsteil Thurndorf: Kapelle Maria-Hilf
 in Klosterlechfeld: Wallfahrtskirche Maria Hilf
 in Kraftisried, Ortsteil Raiggers: Kapelle Maria Hilf
 in Krumbach (Schwaben): Maria-Hilf-Kirche
 in München, Stadtteil Au: Mariahilfkirche
 in Murnau am Staffelsee: Maria-Hilf-Kirche
 in Neumarkt in der Oberpfalz: Wallfahrtskirche Maria Hilf
 in Passau: Wallfahrtskirche Mariahilf
 in Pfaffenhausen, Ortsteil Heinzendorf: Kapelle Mariahilf
 in Rüdenhausen: Maria Hilfe der Christen
 in Schliersee, Ortsteil Valepp: Kapelle Maria Hilf
 in Schweinfurt: Maria Hilf
 in Stadtbergen: Maria, Hilfe der Christen
 in Vilsbiburg: Wallfahrtskirche Maria Hilf
 in Weismain, Ortsteil Erlach: Maria-Hilf-Kapelle
 in Weismain, Ortsteil Kleinziegenfeld: Maria-Hilf-Kapelle
 in Windischeschenbach, Ortsteil Gleißental: Maria Hilf

Berlin 
 in Berlin: 
 Katholische Pfarrkirche Maria, Hilfe der Christen (Spandau)
 Maria-Hilf-Kirche (Berlin) (Altglienicke), katholisch

Hessen 
 in Beselich: Wallfahrtskapelle „Maria Hilf“
 in Frankfurt am Main: Maria Hilf (Frankfurt am Main)
 in Neuenhaßlau: Maria, Hilfe der Christen
 in Trutzhain: Wallfahrtskirche Maria Hilf (Trutzhain)
 in Wiesbaden: Maria-Hilf-Kirche (Wiesbaden)

Mecklenburg-Vorpommern 
 in Neustrelitz: Maria, Hilfe der Christen (Neustrelitz)

Niedersachsen 
 in Jerxheim: Maria von der Immerwährenden Hilfe (Jerxheim)
 in Osnabrück: Maria Hilfe der Christen (Osnabrück)
 in Schöningen: Maria Hilfe der Christen (Schöningen)
 in Wietze: Maria Hilfe der Christen (Wietze)

Nordrhein-Westfalen 
 in Alfter, Ortsteil Volmershoven-Heidgen: St. Maria Hilf
 in Düsseldorf, Stadtteil Lörick: St. Maria Hilfe der Christen (Düsseldorf-Lörick)
 in Havixbeck, Ortsteil Tilbeck: Kapelle Maria Hilf (Tilbeck)
 in Köln: katholische Kirche Maria Hilf (Köln)
 in Viersen, Ortsteil Dornbusch: St. Maria Helferin der Christen (Dornbusch)
 in Willebadessen, Ortsteil Borlinghausen: St. Maria Hilfe der Christen (Borlinghausen)

Rheinland-Pfalz 
 in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsbezirk Lohrsdorf: Maria-Hilf-Kapelle (Lohrsdorf)
 in Koblenz: Wallfahrtskirche Maria Hilf (Koblenz)
 in Rheinbrohl: Maria-Hilf-Kapelle (Rheinbrohl)
 in Trier: Maria-Hilf-Kapelle (Trier) im Park des Klosters der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf
 in Windhagen: Marienkapelle (Stockhausen)

Sachsen 
 in Kleinnaundorf: Katholische  Maria-Hilf-Kapelle (abgerissen)
 in Markranstädt: Maria Hilfe der Christen (Markranstädt) (profaniert)

Sachsen-Anhalt 
 in Gräfenhainichen: Maria Hilfe der Christen (Gräfenhainichen)
 in Magdeburg: Sankt-Maria-Hilf-Kirche (Magdeburg)

Schleswig-Holstein 
 in Ahrensburg: Maria Hilfe der Christen (Ahrensburg)
 in Quickborn: Maria – Hilfe der Christen (Quickborn)

Thüringen 
 Maria Hilf (Otzbach)

Frankreich 
 Abbaye Notre-Dame de Bon-Secours, Blauvac
 Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de Kergonan in Allineuc
 Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours in Asnières-sur-Seine
 Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours in Bellefontaine (Vosges)
 Basilika Notre-Dame de Bonsecours, Bonsecours
 Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, genannt Chapelle de l'Ochsenfeld in Cernay (Haut-Rhin)
 Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours in Champagnac-de-Belair
 Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours in Feuquières
 Basilika Notre-Dame-de-Bon-Secours in Guingamp
 Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours in Haucourt-Moulaine, Lothringen
 Notre-Dame-de-Bon-Secours in Lablachère
 Notre-Dame-de-Bon-Secours in Le Pontet (Vaucluse)
 Notre-Dame-de-Bon-Secours in Longuyon
 Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours in Monsures
 Kirche Notre-Dame-de-Bonsecours in Nancy
 Notre-Dame-Auxiliatrice (Nizza)
 Wallfahrtskapelle Maria Hilf (Notre-Dame-du-Bon-Secours) in Oderen
 Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours in Paris
 Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours in Puivert
 Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours in Rombach-le-Franc
 Basilika Notre-Dame-de-Bon-Secours in Saint-Avold
 Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours in Saint-Jeoire

Grenada 
 Church of Our Lady Help of Christians (Beaulieu, Grenada)

Italien 
  Santuario della Madonna dell’Aiuto/Basilica di Nostra Signora dell’Aiuto, Bobbio, Emilia–Romagna
Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto in Neapel
 Maria-Hilf-Kirche (Pfelders)
  Basilica di Santa Maria Ausiliatrice in Rom (Titelkirche)
  Santuario/Basilica di Maria [Santissima] Ausiliatrice in Turin

Kanada 
 Basilika Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe (Labrador City)
 Kapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, Montreal

Kap Verde 
 Kirche Nossa Senhora de Ajuda, Mosteiros

Kosovo 
 Kathedrale Unserer Lieben Frau von der immerwährenden Hilfe in Prizren

Liechtenstein 
 Mariahilf-Kapelle (Balzers)

Niederlande 
 Unserer-Lieben-Frau-von-der-immerwährenden-Hilfe-Kapelle, Koningsbosch, Gemeinde Echt-Susteren, Provinz Limburg

Österreich 
– Bundesländer, dann Ortschaften A–Z

Burgenland
 Wallfahrtskapelle Maria Bründl, Dörfl

Kärnten
 Pfarrkirche Ebenthal in Kärnten
 Filialkirche Goldberg (Gailtal), Dellach
 Filialkirche Putschall in Großkirchheim
 Filialkirche Maria Hilf ob Lind, Kleblach-Lind
 Wallfahrtskirche Maria Hilf ob Guttaring
 Filialkirche Watschig, Mitschig
 Filialkirche Maria in den Auen in Mörtschach

Niederösterreich
 Wallfahrtskirche Mariahilfberg, Gutenstein in Niederösterreich
 Klosterkirche hl. Maria von der Immerwährenden Hilfe und Kloster Katzelsdorf
 Filialkirche Neuruppersdorf
 Pfarrkirche Obernalb
 Mariahilfkirche (Sieding)
 Marien-Dankes-Kirche Wartmannstetten
 Filialkirche Gartenstadt in Hollabrunn
 Filialkirche Sieding in Ternitz
 Ortskapelle Hochegg
 Ortskapelle Leopoldsdorf

Oberösterreich
 Wallfahrtsbasilika Maria Puchheim in Attnang-Puchheim
 Wallfahrtskapelle Ramersberg, Kleinzell im Mühlkreis
 Pfarrkirche Lacken, Feldkirchen an der Donau
 Große Kapelle zu Esterloh, St. Pantaleon
 Hilfbergkirche Mondsee, Tiefgraben am Mondsee

Salzburg
 Pfarrkirche Leopoldskron-Moos
 Kapuzinerkirche Werfen

Steiermark
 Mariahilferkirche (Graz),
 Kapelle Mariahilf (Kirche und Konvent der Kreuzschwestern (Graz))
 Frauenkirche Bad Radkersburg
 Wallfahrtskapelle Schüsserlbrunn

Tirol
 Mariahilfkirche (Innsbruck)
 Pfarrkirche Hollbruck
 Maria Klobenstein, Kössen
 Wallfahrtskirche Kleinholz, Kufstein-Kleinholz
 Kaplaneikirche Kronburg
 Kaplaneikirche Leins
 Pfarrkirche Landeck-Perjen
 Pfarrkirche Plangeross
 Pfarrkirche Scharnitz
 Mariahilf-Kapelle (Rinderschinken), St. Jakob in Defereggen
 Pfarrkirche Thiersee-Landl
 Mariahilf-Kapelle (Unterfaggen)
 Mariahilf-Kapelle (Wallhorn), Prägraten am Großvenediger

Vorarlberg
 Pfarrkirche Bregenz-Mariahilf, Bregenz
 Expositurkirche Innerlaterns, Laterns
 Kapelle Maria Hilf (Dornbirn)
 Maria-Hilf-Kapelle Innerbraz
 Hirschegger Mariahilfkapelle, Mittelberg
 Kapelle Maria Ebene, Frastanz
 Rellser Mariahilfkapelle, Vandans

Wien
 Mariahilfer Kirche, Wien-Mariahilf (6.)
 Filialkirche Maria, Hilfe der Christen, Stadlau, Wien-Donaustadt (22.)
 Redemptoristenkirche (Hernals), Wien (17.)
 Pfarrkirche Inzersdorf-Neustift, Wien-Liesing (23.)

Peru 
 Maria-Hilf-Basilika, Lima

Polen 
 Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe (Borzymy), (Borszymmen)
 Maria-Hilf-Kirche (Gliwice) (Gleiwitz)
 Mutter Gottes, Hilfe der Christen (Klusy) (Klaussen)
 Maria-Hilf-Kirche (Kluczbork) (Kluczbork)
 Kirche Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Hilfe (Opole) (Oppeln) im Stadtteil Nowa Wieś Królewska (Königlich Neudorf)
 Kirche der Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe (Parys) (Paaris)
 Kirche der Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe (Spychowo) (Puppen)
 Maria-Hilf-Basilika (Twardogóra) (Festenberg)
 Kirche der Mutter Gottes von der immerwährenden Hilfe (Winda) (Wenden)

Portugal 
 Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, Bretanha
 Igreja Matriz de Espinho, Espinho
 Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, Peniche
 Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, Prainha
 Capela de Nossa Senhora da Ajuda, Vilarinho

Schweiz 
 Wallfahrts- und Klosterkirchlein Kapuzinerinnenkloster Maria Hilf auf dem Gubel, Menzingen ZG
 Mariahilfkapelle (Merenschwand), Aargau
 Kapelle Mariazell, Wallfahrtsort in Sursee

Slowenien 
 Maria-Hilf-Kirche (Ljubljana)

Spanien 
 Kathedrale Santa María de los Remedios in La Laguna (Teneriffa, Kanarische Inseln)
  Maria-Hilf-Basilika (Sevilla) (Andalusien)
 Capella dels Socors (Tossa de Mar) (Katalonien)

Trinidad und Tobago 
 Notre-Dame-de-Bon-Secours in San Fernando (Trinidad und Tobago)

Tschechische Republik 
 Böhmen
  Maria-Hilf-Basilika Filipov
 Maria-Hilf-Kirche Rožmitál na Šumavě
 Maria-Hilf-Kirche Teplice nad Metují
 Maria-Hilf-Kirche Železná Ruda
 Mariahilf-Kapelle Duchcov
 Mariahilf-Kapelle Anenská Studánka, Bezirk Děčín
 Mariahilf-Kapelle Kravaře
 Mariahilf-Kapelle Kostomlaty pod Milešovkou
 Mähren
 Mariahilf-Kirche Olomouc Nová strasse
 Mariahilf-Kapelle Brtnice
 Mariahilf-Kapelle (Znojmo)
 Schlesien
 Maria-Hilf-Wallfahrtskirche Bruntál
 Maria-Hilf-Wallfahrtstätte bei Zlaté Hory

Vereinigtes Königreich 
  Kathedrale Our Lady Help of Christians in Shrewsbury
 Church of Our Lady of Perpetual Succour in Chapeltown of Glenlivet, Schottland

Vereinigte Staaten 
  Basilica and Shrine of Our Lady of Perpetual Help, Boston, Massachusetts
 Church of Our Lady Help of Christians in Staten Island, New York
 Our Lady Help of Christians Chapel, in Cheektowaga, New York
  Basilica of Our Lady Help of Christians, Belmont Abbey, North Carolina
 , ♁ Nationalheiligtum Basilika Maria Hilfe der Christen, Erin, Wisconsin

Siehe auch 
 Mariä-Schutz-Kirche, Maria-Trost-Kirche – in ähnlicher Bedeutung
 Liste von Marienkirchen

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchen nach Patrozinium)